Ли Со Ён () — корейское имя.
 Ли Со Ён (род. 1978) — южнокорейская женщина-космонавт.
 Ли Со Ён — псевдоним корейской певицы Ли Джи Ён (род. 1979), исполнительницы баллад.
 Ли Со Ён (род. 1982) — корейская актриса.
 Ли Со Ён — южнокорейская художница, рисующая манхву.
 Ли Со Ён (род. 1981) — южнокорейский дзюдоист. См. также 
 Ли (фамилия)